Cârligei se poate referi la:

 Cârligei, Dolj
 Cârligei, Gorj

Vezi și 
 Cârlig (dezambiguizare)
 Cârligi (dezambiguizare)

 Râul Cârligu (dezambiguizare)
 Râul Cârligele (dezambiguizare)

Toponime românești